Refugi (estructura), estructura o construcció arquitectònica bàsica per protegir persones o animals.
 Refugi de muntanya, edifici per a excursionistes en zones de muntanya sovint remotes
 Refugi (biologia), localització d'una població aïllada o relicta d'una espècie que abans estava més estesa
 Refugi de la vida silvestre, zona protegida per a la vida silvestre
 Refugi d'animals, instal·lacions per hostatjar animals abandonats
 Refugi (budisme), base per a ser budista
 Refugi (ecologia), lloc on un organisme pot escapar de la depredació
 Refugi antiaeri, estructura de protecció per a persones contra possibles bombardeigs enemics
 Refugi, grup de pop impulsat per Joan Reig